35-й выпуск Классики Сан-Себастьяна— однодневная велогонка проходившая 1 августа в окрестностях одноименного испанского города Сан-Себастьян в рамках Мирового тура UCI 2016 (категория 1UWT). Победу одержал британец Адам Йейтс из команды .

Участники 
На старт вышло все 17 команд обладающих лицензией UCI ProTeam, а также 2 проконтинентальные команды. В итоге на старте было 19 команд.

Маршрут 
Гонка прошла в окрестностях города Сан-Себастьян, дистанция составила 219 километров.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 

Спорт в Испании в 2015 году
Август 2015 года
События 1 августа